Даппарай () — село в Олёкминском районе Республики Саха (Якутия) России. Входит в состав Кыллахского наслега.

География 
Село находится в юго-западной части Якутии, на правом берегу реки Лены, на расстоянии примерно 31 километра к юго-западу от города Олёкминска.

Климат
Климат характеризуется как резко континентальный. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 18 °C; самого холодного (января) — −30 − −57 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 200—300 мм.

Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 53,6 %, женщины — соответственно 46,4 %.

Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 98 %.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Олёкминского улуса